Björsäter kyrka kan syfta på:

Björsäters kyrka, Östergötland – en kyrkobyggnad i Björsäter i Linköpings stift
Björsäters kyrka, Västergötland – en kyrkobyggnad i Skara stift